

Patronymes 

 Alexandre Dréan (1884-1977), chanteur et acteur français ;
 Thibaud Dréan (né en 1992), joueur français de rugby à XV.

Toponymes 

 Dréan, ville d'Algérie.